Рясны, Ряска, Рясно — древнерусские украшения в форме подвесок, крепившихся с двух сторон к женскому головному убору или ленте-очелью.

Способ ношения их изображён на колте из клада, найденного в Киеве в 1906 году.

История 
В домонгольскую эпоху рясны были составными металлическими (золотыми, серебряными, медными) височными подвесками, длина которых доходила до 50 сантиметров. Они состояли из нескольких последовательно соединённых друг с другом бляшек или имели вид цепочек. К нижнему краю рясен иногда крепились колты. Основные находки кладов с древними ряснами — в Киеве, Чернигове, Старой Рязани, Новгороде, Подмосковье.

Рясны могли являться и самостоятельным украшением. В XV—XVII веках ряснами называли подвески, составленные из нитей жемчужин и драгоценных камней. В уборе высших слоёв общества в XIX — начале XX веков рясны использовались в карнавальных костюмах знатных дам. В народном костюме более дешёвым аналогом рясен являлись подвески в форме кистей из нитей, ткани, бисера, прикреплённые к полоске ткани, проходящей под головным убором.

Галерея

См. также 
 Височные кольца

Примечания

Литература 
 
 Рыбаков Б., Декоративно-прикладное искусство Руси X—XIII веков. Иллюстрированный альбом. Издательство «Аврора», Ленинград, 1971 г

Ссылки 
 Описание рясен на сайте «Ювелирное искусство Древней Руси»
 Борис Александрович Рыбаков. Язычество Древней Руси.
Украшения
Культура Древней Руси
Оклад иконы